Ре́ймська архідіоце́зія  (; ) — архієпископство (архідіоцезія) Римо-Католицької Церкви у Франції, з центром у місті Реймс. За переказом, заснована 250 року як єпископство (діоцезія) святим Сикстом Реймським. Отримала статус архідіоцезії близько 750 року. Головний храм — Реймський катедральний собор Діви Марії (Реймський Нотр-Дам), місце коронації французьких монархів. Очолювалася архієпископами Реймськими, що мали титул примасів Бельгійської Галії (з 1089) і герцогів, були першими перами Франції (з ХІ століття); вони проводили церемонію коронації французького короля. Обіймала терени сучасних французьких департаментів Шампань-Арденни і Арденни. Тимчасово припинила існування 1790 року внаслідок Французької революції, згідно з Цивільним устроєм духовенства; згодом відновлена. Суфраганні діоцезії — Ам'єн, Бове-Нуайон-Санліська, Шалонська, Лангрська, Суассон, Труа. Одна з 23 архідіоцезій у Франції. Двоє з архієпископів Реймсу свого часу стали римськими папами — Сильтвестр II і Урбан ІІ. Інша назва — Реймське архієпископство.

Архієпископи 
 Архієпископ Реймса

Джерела

Довідники 
  (Use with caution; obsolete)
  (in Latin)
  (in Latin)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fasti Ecclesiae Gallicanae: Repertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 a 1500. Vol. 3. Diocèse de Reims. Turnhout: Brepols, 1998.

Дослідження 
 Anselme. Histoire Généalogique et Chronologique des Pairs de France. Vol. 2.
 Boussinecq, Georges and Laurent, Gustave. Histoire de Reims des origines jusqu'à nos jours. 1933. 
 
 Cusimano, Richard, ed., and Suger, Abbot of Saint Denis. The Deeds of Louis the Fat. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1992.
 Histoire de Reims. Pierre Desportes, ed. 1983. .
  (in French)

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Карта

Реймс